Gebroek (Echt)
 Gebroek (Roermond)